Crvena Jabuka – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Ub
 Crvena Jabuka – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Babušnica